Diego Vaschetto – geologo e scrittore italiano
 Eladio Vaschetto – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Sebastiano Vaschetto – calciatore italiano